María Cristina puede referirse a:

 María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858–1929), segunda esposa del rey Alfonso XII;
 María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1806–1878), madre de Isabel II de España y cuarta mujer del rey de España, Fernando VII;
 María Cristina de Borbón y Battenberg (1911–1996), hija de Alfonso XIII;
 María Cristina de Habsburgo-Lorena (1742-1798), hija de María Teresa I de Austria y Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico;
 María Cristina de Cerdeña (1779–1849), hija de Fernando I de las Dos Sicilias y esposa de Carlos Félix de Cerdeña.
 María Cristina, película mexicana de 1950 dirigida por Ramón Pereda.

Nombres femeninos